Molekulska formula -{C27H45IO}- se može odnositi na:

 19-Jodoholesterol
 Adosterol